Beli Breg je lahko:
 Beli Breg, Aleksinac (Srbija)
 Beli Breg, Vranje (Srbija)